Hier werden Tabellen und Grafiken mit genauen Angaben zum Thema Windenergie dargestellt.

Überblick 

Die weltweit installierte Gesamtkapazität zur Stromerzeugung aus Windkraft ist seit Beginn des dritten Jahrtausends rapide gestiegen und liegt Ende 2020 bei 733 GW. Seit 2010 wurde mehr als die Hälfte aller neuen Windkraftanlagen außerhalb der traditionellen Märkte Europas und Nordamerikas gebaut, was vor allem auf den anhaltenden Boom in China und Indien zurückzuführen ist. Ende 2020 waren in China knapp 282 GW Windkraft installiert. Im Jahr 2015 installierte China fast die Hälfte der weltweit hinzugefügten Windkraftkapazität.

In mehr als der Hälfte aller Länder der Welt wird die Windenergie kommerziell genutzt. Im Jahr 2018 haben mehrere Länder einen hohen Anteil der Windenergie an der stationären Stromerzeugung erreicht, z. B. 41 % in Dänemark, 28 % in Irland, 24 % in Portugal, 21 % in Deutschland und 19 % in Spanien. Im November 2018 war die Windenergieerzeugung in Schottland höher als der Stromverbrauch des Landes in diesem Monat. Der Anteil der Windenergie am weltweiten Stromverbrauch lag Ende 2018 bei 4,8 %, gegenüber 3,1 % vier Jahre zuvor. In Europa betrug ihr Anteil an der Stromerzeugungskapazität im Jahr 2018 18,8 %.

Windenergie

Länder nach Erzeugung

Länder nach installierter Kapazität 
Die 15 Länder mit der höchsten installierten Windkapazität waren im Jahre 2020:

Länder nach Erzeugung pro Kopf 
Die 15 Länder mit der höchsten Windenergieerzeugung pro Kopf waren im Jahre 2021:

Windenergie als Anteil am Energiemix 

Die 15 Länder mit dem höchsten Anteil von Windenergie an der gesamten Primärenergieerzeugung des entsprechenden Landes im Jahr 2021.

Windenergie als Anteil am Strommix 

Die 15 Länder mit dem höchsten Anteil von Windenergie an der gesamten Stromerzeugung des entsprechenden Landes im Jahr 2021.

Größte Windparks 
Die 10 Windparks mit der größten Kapazität waren im Jahre 2021:

Bedeutende Unternehmen 
Global bedeutende Unternehmen im Bereich Windenergie waren im Jahre 2020:

Welterzeugung 
Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Weltwindenergieerzeugung in Terawattstunden (= Billionen Wattstunden).

Preis von Windenergie 
Entwicklung des weltweiten Stromgestehungskosten (LCOE) von Windenergie (Onshore und Offshore), gemessen in inflationsbereinigten 2019 US-Dollar pro Kilowattstunde (kWh).

Siehe auch 

 Elektrizität/Tabellen und Grafiken
 Erdöl/Tabellen und Grafiken
 Erdgas/Tabellen und Grafiken
 Kohle/Tabellen und Grafiken
 Solarenergie/Tabellen und Grafiken
 Uran/Tabellen und Grafiken
 Liste der Staaten mit dem höchsten Energieverbrauch
Liste der Länder nach Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien

Einzelnachweise 

Windenergie
Wirtschaftlicher Rekord
Liste (Energiewesen)